Newestino – gmina w Bułgarii, w obwodzie Kiustendił
 Newestino – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Newestino – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kiustendił
 Newestino – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali